Димитър Димитров може да се отнася за следните личности (по година на раждане):
 Димитър Димитров, няколко генерала с това име;
 Димитър Димитров (музикант), основател на група „Атлантик“;
 Димитър Димитров (публицист) (1876 – 1902) – публицист и литературен критик;
 Димитър Георгиев Димитров (1909 – ?), български агроном;
 Димитър Димитров (илюзионист) (1910 – 1988) – български илюзионист, известен като Факира Мити
 Димитър Димитров (лекар) (1912 – 2006) – български хирург, един от основоположниците на сърдечносъдовата хирургия в България
 Димитър Димитров (партизанин, 1912) (1912 – ?) – български партизанин
 Димитър Димитров (климатолог) (1914 – 1999) – български географ, климатолог, професор в Геолого-географския факултет на Софийския университет;
 Димитър Димитров (партизанин, 1915) (1915 – 2000) – български партизанин
 Димитър Димитров (БКП) (1924-) – български политик от БКП
 Димитър Димитров (политик) (р. 1929) – български политик, член на ЦК на БКП
 Димитър Димитров (кмет на Русе) (1916 – 1989) – кмет на Русе (1956 – 1959);
 Димитър Димитров (БЗНС) (1912 – ?) – български политик от БЗНС
 Димитър Димитров (археолог) (1908 – 1975) – български археолог, проучвател на Севтополис, директор на Археологическия музей в София
 Димитър Димитров (инженер) (р. 1923) – български строителен инженер;
 Димитър Димитров (ректор) (1932 – 2002) – български учен, министър на образованието и науката в правителството на Иван Костов;
 Димитър Димитров (философ) (р. 1937) – учен, дипломат и политик от Република Македония, министър на образованието и културата в 1-вото правителство и министър на културата в 4-тото правителство на страната;
 Димитър Димитров (изкуствовед) (1939 – 2009) – историк на изкуството, изкуствовед и художествен критик, автор на учебници по изобразително изкуство;
 Димитър Димитров (социолог) (р. 1947) – български учен, академик на БАН (2018);
 Димитър Димитров (дипломат) (р. 1952) – български дипломат, посланик в Алжир (2006 – 2010);
 Димитър Димитров – Херо (р. 1959) – български треньор по футбол;
 Димитър Димитров (депутат) (р. 1960) – български депутат в XL народно събрание;
 Димитър Димитров (р. 1989) – футболист, състезател на ФК „Сливнишки герой“, Сливница;
 Димитър Димитров (самбист) (p. 1964) – български самбист (1979 – 1991);
 Димитър Димитров (футболист) (р. 1995) – футболист на ОФК Павликени;
 Димитър Димитров-Мики (р. 1954) – футболист на ФК Марек;
 Димитър Димитров (гимнастик, р. 1996) – български гимнастик.